Engstler bezeichnet:

 Engstler Motorsport, deutsches Motorsportteam

Engstler ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Engstler (* 1959), deutscher Schriftsteller und Philosoph
 Elisabeth Engstler (* 1960), österreichische Fernsehmoderatorin und Sängerin
 Franz Engstler (* 1961), deutscher Automobilrennfahrer
 Horst Engstler (1933–2002), deutscher Politiker (CDU)
 Kurt Engstler (* 1949), österreichischer Skirennläufer und Trainer
 Luca Engstler (* 2000), deutscher Automobilrennfahrer